Méthanogène est un adjectif signifiant "producteur de méthane". Il peut être appliqué à différents noms tels que :
 Métabolisme méthanogène 
 Pouvoir méthanogène

Homonymie